Duplicate – film del 1998 diretto da Mahesh Bhatt
 Duplicate – album dei Klone del 2003